Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Alton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Alton – miasto w hrabstwie Hampshire
 Alton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Alton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Alton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Alton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Alton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Alton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Alton – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Alton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Alton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Alton – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Alton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
 Alton – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Kane
Gminy w USA:
 Alton (ang. Alton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Alton (ang. Alton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Alton (ang. Alton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Alton (ang. Alton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Alton (ang. Alton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings